A Sangue Frio, livro de Truman Capote (original: In Cold Blood)

Música
In Cold Blood (álbum), de Johnny Thunders

Cinema
A Sangue Frio (1967), filme com Robert Blake adaptado do livro de Truman Capote
Way of the Gun (2000), filme com Benicio del Toro e Juliette Lewis, distribuído no Brasil como A Sangue Frio
The Ice Harvest (2005), filme com Billy Bob Thornton e John Cusack, exibido no Brasil como A Sangue Frio
Deadfall (2012), filme com Eric Bana e Olivia Wilde, traduzido em Portugal como A Sangue Frio